Jodorowsky peut désigner :

Patronyme 

 Adan Jodorowsky (né en 1979), acteur, chanteur et musicien chilien ;
 Alejandro Jodorowsky (né en 1929), auteur et réalisateur chilien ;
 Alma Jodorowsky (née en 1991), actrice et mannequin française ;
 Axel Jodorowsky (1965-2022), acteur chilien ;
 Brontis Jodorowsky (né en 1962), acteur et metteur en scène de théâtre français.

Autre 
 (261690) Jodorowsky, un astéroïde nommé en hommage à Alejandro Jodorowsky.
Patronyme juif